Dominico de Austria-Toscana o Domingo de Habsburgo (Hollabrunn, 4 de julio de 1937) es un noble austríaco.

Biografía  

Es hijo del archiduque Antonio de Habsburgo-Toscana (nieto del pretendiente carlista al trono de España Carlos VII) y de la princesa Elena de Rumania. Familiarmente es apodado Niki. Es miembro del linaje Habsburgo-Lorena de la Casa de Habsburgo y ostenta el título de archiduque de Austria por su padre, Duque de Toscana. Su tratamiento es Alteza Imperial. Es ingeniero de profesión.

Dominico de Habsurgo se casó en dos ocasiones, con dos hijos del primer matrimonio (Alejandro y Gregorio), es ingeniero industrial, residente en las inmediaciones de Nueva York, y heredero por su madre, Elena de Rumanía, del Castillo de Bran.

El castillo de Drácula 

Actualmente reside en las inmediaciones de Nueva York, pero pasó su infancia entre los muros del Castillo de Bran, una fortaleza de los caballeros teutónicos construida en 1212 y relacionada por el escritor Bram Stoker con el mito vampírico de Drácula.

En 1920 los habitantes de la vecina ciudad de Brasov regalaron el castillo a la Reina María de Rumanía, la abuela de Dominico, quien hasta el año 2005 se encontraba convencido de que no volvería a ver las antiquísimas habitaciones donde pasó los primeros diez años de su vida.

Con la llegada de los comunistas al poder, al final de la II Guerra Mundial, el castillo fue nacionalizado y, en 1947, el archiduque de Habsburgo, junto a su familia, tuvo que salir del país. Huyeron a Suiza, luego se refugiaron en Argentina e Italia y por último en Estados Unidos, donde reside.

Durante años, Dominico de Habsburgo intentó negociar con las autoridades rumanas la restitución de la propiedad familiar, pero sin éxito. Ahora, una nueva ley aprobada en el Parlamento rumano con motivo de la integración del país en la Unión Europea a partir de 2007, le ha permitido reclamar y obtener la titularidad del castillo, convertido hoy en atracción turística, junto con sus hermanas, María Magdalena e Isabel.

«Para alguien que perdió su hogar, este tiene un valor inestimable», comentó von Hasburg tras confesar que había llegado a ofrecer al Gobierno de Bucarest treinta millones de dólares a cambio de su restitución.

Ahora sólo espera que las autoridades rumanas, después de casi sesenta años, le autoricen a regresar a su país natal. Dominico sostiene que aún no sabe qué hará con su nueva propiedad. «Sólo una cosa es cierta», declaró a la prensa en Nueva York, «y es que no se convertirá en su residencia personal». Se sabe que intentó venderla al millonario Román Abramóvich, pero el trato no llegó a buen término y las últimas noticias sobre el castillo son que Dominico y las autoridades locales crearán un consorcio o sociedad para gestionarlo como lugar turístico, pero sin incidir en su vínculo (ficticio) con Drácula.

El 26 de mayo de 2006, en calidad de sucesor le fue restituido el castillo de Bran.

Carlooctavismo 

Su tío Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón fue conocido como "Carlos VIII" por sus seguidores carlistas entre 1943 y 1953. Algunos carlistas octavistas también reconocieron a su padre el Archiduque Antonio como "Carlos IX" hasta su definitiva renuncia en 1961. El testigo fue recogido por otro hermano, Francisco José, fallecido en 1975.

Ancestros 

</div></div>

Referencias 

Nobles de Rumania
Casa de Habsburgo